.

Varianti
Femminili: Dobrosława

Varianti in altre lingue
Ceco: Dobroslav
Femminili: Dobroslava
Croato: Dobroslav
Serbo: Доброслав (Dobroslav)

Origine e diffusione
È composto dagli elementi slavi dobro ("buono", "gentile") e slav ("gloria"), quindi significa "buona gloria", "gloria gentile". È analogo per significato ai nomi Eudossia e Cosroe.

Onomastico
Nessun santo ha mai portato questo nome, che quindi è adespota; l'onomastico si può pertanto festeggiare il 1º novembre, festa di Ognissanti. Va notato tuttavia che, secondo alcune agiografie, santa Eurosia di Jaca, la cui memoria cade il  25 giugno, sarebbe nata in Boemia con il nome di "Dobroslava".

Persone

Variante Dobroslav

Dobroslav Chrobák, scrittore slovacco

Variante femminile Dobrosława

Dobrosława Miodowicz-Wolf, alpinista polacca

Note

Bibliografia

Prenomi di origine slava